Skylight (engl.: „Dachluke, Oberlicht“) steht für:
 Cadillac Skylight, Automodell der US-amerikanischen Marke Cadillac
 einen Effekt in der Fotografie, dem mit einem speziellen Filter entgegengewirkt werden kann, siehe Skylightfilter
 ein Loch in der Decke einer Lavaröhre
 Skylight (Frankfurt am Main), eine Gebäudegegruppe mit Wohnhochhaus in der Innenstadt von Frankfurt am Main
 Skylight, im Bootsbau ein eine Luke, die Licht von oben gibt

Siehe auch: